Filipijns basketbalteam (mannen)
 Filipijns basketbalteam (vrouwen)